Eddy Merckx pode se referir a:

 Eddy Merckx, ex-ciclista belga.
 Eddy Merckx - estação de metro do metro de Bruxelas.

Desambiguação